Muhre heißen:

 Muhre (Gemeinde Umhausen), Weiler in der Gemeinde Umhausen, Tirol
 Muhre (Havel), auch Muhrgraben, Bach im nordöstlichen Havelland, Brandenburg